Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2018/2019 проходил с 28 августа 2018 года по 15 мая 2019 года.

По итогам прошлого сезона в Про-лигу вышли «Аль-Вахда» и «Аль-Хазм», во Второй дивизион вылетел «Аль-Ватани», занявший 15-е место и проигравший в стыковых матчах. Лигу пополнили клубы «Аль-Джабалаин», «Аль-Ансар», «Аль-Адалах» (занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в группе A Второго дивизиона), «Аль-Вашм», «Аль-Джил», «Аль-Айн» (занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в группе B Второго дивизиона) и «Абха» (4-е место в Группе A и победа в стыковых матчах).

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте goalzz.com  
 Статистика лиги на сайте rsssf.com  

2018/2019
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2018 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2019 году